Miejscowości w USA:
 Gordonsville – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Smith
 Gordonsville – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Orange